Landgoed Clingendael, een landgoed in de gemeente Wassenaar, bij de grens met Den Haag, in Nederland.
 Instituut Clingendael, een Nederlands kennisinstituut dat diverse aspecten van de internationale betrekkingen bestudeert